

Саммітвілл — місто, штат Індіана
 Саммітвілл — селище, штат Огайо